Джон Слэ́ттери (, род. 13 августа 1962) — американский актер и режиссёр, известный по своей роли Роджера Стерлинга в телесериале «Безумцы».

Биография 
Слэттери родился в Бостоне, штат Массачусетс, в ирландской семье из шести детей. Слэттери является наиболее известным по роли в телесериале «Безумцы», в котором он снимался с 2007 года по 2015 год. За этот проект он был номинирован три года подряд на премию «Эмми» в категории «Лучший актёр второго плана» в драматическом сериале.

Он также известен по ролям на телевидении в сериалах «Отчаянные домохозяйки», «Уилл и Грейс», «Секс в большом городе», «Джек и Бобби» и других.

В 2003 году он сыграл роль бойфренда героини Джулии Робертс в фильме «Улыбка Моны Лизы». Он также в разные годы снялся в фильмах «Мэрия», «Спящие», «Флаги наших отцов», «Война Чарли Уилсона», «Грязные танцы 2: Гаванские ночи» и «Железный человек 2» 2010 года.

В недавнем времени он также появился в качестве приглашенной звезды в ситкоме «30 потрясений». Озвучил адмирала Хевлока в игре «Dishonored». В 2011 году сыграл в фильме «Меняющие реальность».

В 2014 году осуществил дебют в режиссуре, поставив чёрную трагикомедию «Божий карман», одну из последних ролей в которой исполнил друг Слэттери Филип Сеймур Хоффман.

Личная жизнь 
В 1998 году на острове Кауаи женился на актрисе Талии Болсам. Пара имеет сына Гарри. Слэттери занимается сёрфингом.

Фильмография

Режиссёр 
 2010-2013: Безумцы / Mad Men (5 эпизодов)
 2014: Божий карман  / God's Pocket

Сценарист 
 2014: Божий карман  / God's Pocket

Продюсер 
 2014: Божий карман  / God's Pocket

Озвучивание игр 
 2012: Dishonored - адмирал Хевлок

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Школы Святого Себастьяна
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале